Patella se poate referi la:

 Patella (gasteropode), un gen de melci
 Patella, o altă denumire pentru rotulă